Estelle steht für:
 Estelle, weiblicher Vorname
 Estelle (Schiff), ein Dreimast-Gaffelschoner
 Don Estelle (1933–2003), britischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Estelle (Alabama), im Wilcox County
 Estelle (Georgia), im Walker County
 Estelle (Kalifornien), im Imperial County
 Estelle (Louisiana), im Jefferson Parish
 Estelle (North Carolina), im Caswell County
 Estelle (Texas), im Dallas County
 Estelle Estates, im Hillsborough County, Florida
 Estelle Station, im Walker County, Georgia – nicht mehr existent

Sonstiges:
 Estelle Creek, Fließgewässer im Dallas County, Texas
 Estelle Lake, See im Carbon County, Montana
 Estelle Mine, Mine im Beaver County, Utah
 Estelle Tunnel, Mine im Inyo County, Kalifornien